Appelt ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Appelt (* 1869; † ?), deutscher Sprachheilpädagoge, Pionier der Stottertherapie und Vertreter der Individualpsychologie
 Bernhard Fischer-Appelt (* 1965), deutscher Manager
 Dieter Appelt (* 1935), deutscher Künstler
 Dieter E. Appelt (1947–2016), deutscher Politiker (SPD)
 Erna Appelt (* 1951), österreichische Politikwissenschafterin sowie Frauen- und Geschlechterforscherin
 Gabriel Appelt (* 1993), brasilianisch-portugiesischer Fußballspieler
 Gerfried Appelt (1932–2022), deutscher Geodät und Hochschullehrer
 Gustav Appelt (1864–?), österreichischer Lehrer und Dichter
 Heinrich Appelt (1910–1998), österreichischer Historiker und Diplomatiker
 Hertha Richter-Appelt (* 1949), Psychologin und Sexualforscherin
 Ingo Appelt (Bobfahrer) (* 1961), österreichischer Bobfahrer
 Ingo Appelt (* 1967), deutscher Komiker
 Jerry Appelt (* 1966), deutscher Lichtdesigner, Projektleiter für Events, TV-Shows und Konzertveranstaltungen
 Jutta Appelt (* 1939), deutsche Politikerin (CDU)
 Karl-Heinz Appelt (1940–2013), deutscher Plastiker und Grafiker
 Leo Appelt (* 1997), deutscher Radsportler
 Margit Appelt (* 1975), österreichische Reitsportlerin
 Matías Appelt (* 1989), uruguayischer Fußballspieler
 Peter Fischer-Appelt (* 1932), deutscher Theologe und Universitätspräsident
 Rudolf Appelt (1900–1955), deutscher Politiker und Botschafter der DDR
 Siegrun Appelt (* 1965), österreichische Künstlerin
 Ute Appelt-Lillack (* 1959), deutsche Zeichnerin, Keramikerin und Bildhauerin

Siehe auch:
 Apelt
 Appel (Begriffsklärung)